{{Infobox animanga personaje serie
|serie = Fullmetal Alchemist (manga y anime)
|nombre = Alex Louis Armstrong
|otrosnombres = Alquimista Brazo FuerteAlquimista de los Brazos Indestructibles
|edad = 
|altura =
|peso =
|ocupación = Alquimista Nacional
|procedencia = 
|tipoextra = Alquimia
|extra = Artística, Roca
|relevancia = Personaje secundario
|familia = Olivier Milla Armstrong (hermana)
|seiyu = Kenji Utsumi
}}

 es un personajes del anime y manga Fullmetal Alchemist.

Características 
Armstrong es un hombre gigantesco con un cuerpo extremadamente musculado, del que se enorgullece mostrándolo cada vez que puede rompiendo su camisa. Tiene un carácter muy ceremonioso y grandilocuente, y tiende a realizar proclamaciones gloriosas o ponerse a llorar histriónicamente, dependiendo de la situación. Como complemento de sus propiedades humorísticas, cada vez que hace alguna de sus presentaciones irradian de él pequeños cristales rosa.

A pesar de sus numerosas tendencias humorísticas, Armstrong puede ser muy serio cuando la situación lo requiere. Internamente es un gran pacifista e intenta solucionar los conflictos de esta forma.

Armstrong proviene de una familia aristocrática cuyos miembros adquirieron renombre en muchas profesiones. Su familia posee una línea sucesoria de diversas especialidades alquímicas, que Armstrong no duda en proclamar siempre, remarcando cada una de sus acciones como que han sido "pasadas en su familia de generación en generación". Aunque afirma conocerlas todas, se especializa en realizar alquimia a través de nudilleras de acero, con las que puede propulsar objetos sólidos a gran velocidad, como rocas y armas arrojadizas creadas a partir de estas. Armstrong tiene una hermana menor llamada Cathrine Elle Armstrong.

A pesar de su aspecto, es alguien sensible que acaba protegiendo a los hermanos Elric tanto como Maes Hughes. A veces puede resultar inquietante su idealismo y bondad desmesurada, pero en situaciones de peligro es un gran oponente. Ostenta el título de Alquimista Nacional Brazo Fuerte (Strong Arm Alchemist)

Anime 
Participó en la guerra de Ishbal, y usó la Piedra Roja para potenciar su alquimia. Tiene aún remordimientos por el mal que se vio obligado a causar siguiendo órdenes.

Aparece en la serie con el rango de mayor, siguiendo a los hermanos Elric por orden de Maes Hughes, su superior, en 1914 (CS). A partir de ahí, y en especial durante su estancia en Central, se preocupa mucho por ellos, siendo quien los saca del ruinoso edificio del laboratorio n.º 5.

Tras la muerte de su superior Maes Hughes, pasa a estar bajo las órdenes de Frank Archer, las cuales se ve obligado a cumplir, contra su voluntad en la mayor parte de los casos. Cuando se encuentra con Sigu Curtis, entabla amistad fácilmente al ser los dos grandes forzudos.

En un capítulo cómico, se pretende que su hermana sea la novia de Jean Havoc.

Encontró en Roa un formidable enemigo, pero consigue vencerle.

Tras la destrucción de Lior es ascendido a teniente coronel. Es destinado con Mustang en el norte para evitar una invasión, pero acuerda con éste simular un golpe de Estado para darle a él oportunidad de llegar hasta King Bradley.

Al final de la serie, va a Rizenbul por una temporada.

Manga 
Su participación en muy similar a la del anime. Se ven escenas de su papel en la guerra de Ishbal, y de cómo esto le hace sufrir.

En el capítulo 80, en Central, Armstrong recibe a su hermana mayor, mostrando claramente que su relación no es muy buena, en especial cuando su hermana menciona que es un "cobarde" en cuanto a su participación en la guerra de Ishbal. Después cuando su hermana es atacada por el homúnculo sloth va a salvarla, cooperando los dos para vencerlo. Vuelve a aparecer atacando a father(padre en Latinoamérica) junto a los demás para tratar de agotar su piedra filosofal

Conquistador de Shamballa 
Al principio se le ve participando en la reconstrucción desde cero de Lior, y posteriormente participa en la defensa de Central, sin tener más relevancia en la película.

Personajes de Fullmetal Alchemist
Militares ficticios

en:List of Fullmetal Alchemist characters#Alex Louis Armstrong